Das Damendoppel der Australian Championships 1933 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Coral Buttsworth und Marjorie Crawford. Im Endspiel setzten sich Margaret Molesworth / Emily Westacott gegen Joan Hartigan / Marjorie Van Ryn mit 6:3 und 6:2 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1933